Svjetsko prvenstvo u motociklizmu u klasi 350cc za 1981. godinu je osvojio vozač Anton Mang iz tadašnje Zapadne Njemačke na motociklu proizvođača Kawasaki.

Raspored utrka i osvajači postolja 
1981. godine je bilo na rasporedu 14 trkaćih vikenda Svjetskog prvenstva, a na njih 8 su vožene utrke u klasi 350cc.

{| class="wikitable sortable" style="font-size: 85%" 
! !! !!staza !! !!width="10%"|službeni naziv utrke !! !! !! !!motocikl !!pobjednik !!motocikl !!drugoplasirani !!motocikl !!trećeplasirani !!motocikl !! 
|-
|1 ||<small> 22. ožujka 1981. || Oscar Gálvez, Buenos Aires ||VN Argentine ||<small>  
| Jon Ekerold ||Bimota-Yamaha  <small> (Yamaha) || Jon Ekerold ||Bimota-Yamaha  <small> (Yamaha) 
| Jon Ekerold ||Bimota-Yamaha  <small> (Yamaha) || Jean-François Baldé ||Kawasaki || Carlos Lavado ||Yamaha 
|     
|-
|2 ||<small> 26. travnja 1981. || Salzburgring ||VN Austrije ||<small> Großer Preis von Österreich 
| Anton Mang ||Kawasaki || Patrick Fernandez ||Bimota-Yamaha  <small> (Yamaha) 
| Patrick Fernandez ||Bimota-Yamaha  <small> (Yamaha) || Anton Mang ||Kawasaki || Jon Ekerold ||Bimota-Yamaha  <small> (Yamaha)  (Solo) 
|     
|-
|3 ||<small> 3. svibnja 1981. || Hockenheimring ||VN Njemačke ||<small> Großer Preis von Deutschland 
| Patrick Fernandez ||Bimota-Yamaha  <small> (Yamaha) || Anton Mang ||Kawasaki 
| Anton Mang ||Kawasaki || Éric Saul ||Chevallier-Yamaha  <small> (Yamaha) ||  Thierry Espié ||Bimota-Yamaha  <small> (Yamaha)  (Pernod) 
|     
|-
|4 ||<small> 10. svibnja 1981. || Monza ||VN Nacija ||<small> 59º Gran Premio delle Nazioni  
| Anton Mang ||Kawasaki || Jon Ekerold ||Bimota-Yamaha  <small> (Yamaha) 
| Jon Ekerold ||Bimota-Yamaha  <small> (Yamaha) || Anton Mang ||Kawasaki || Massimo Matteoni ||Bimota-Yamaha  <small> (Yamaha) 
|     
|-
| ||<small> 17. svibnja 1981. || Paul Ricard (Le Castellet) ||VN Francuske ||<small>  Grand Prix de France Moto ||colspan="10" align="center"| nije bilo utrke 350cc || 
|-
| ||<small> 24. svibnja 1981. || Jarama ||VN Španjolske ||<small> XXXI Gran Premio de España ||colspan="10" align="center"| nije bilo utrke 350cc || 
|-
|5 ||<small> 31. svibnja 1981. || Grobnik ||VN Jugoslavije ||<small> Yu Grand Prix 
| Anton Mang ||Kawasaki || Anton Mang ||Kawasaki 
| Anton Mang ||Kawasaki || Jon Ekerold ||Yamaha  <small> (Bimota-Yamaha)  (Solo Bi) || Carlos Lavado ||Yamaha 
|     
|-
|6 ||<small> 27. lipnja 1981. || Assen ||VN Nizozemske ||<small> Grote Prijs van Nederland der K.N.M.V. - 51e Dutch TT  
| Anton Mang ||Kawasaki || Anton Mang ||Kawasaki 
| Anton Mang ||Kawasaki || Carlos Lavado ||Yamaha || Jean-François Baldé ||Kawasaki 
|     
|-
| ||<small> 5. srpnja 1981. || Spa-Francorchamps ||VN Belgije ||<small> Grand Prix Moto ||colspan="10" align="center"| nije bilo utrke 350cc || 
|-
| ||<small> 12. srpnja 1981. || Dino Ferrari (Imola) ||VN San Marina ||<small> 1º Gran Premio di San Marino ||colspan="10" align="center"| nije bilo utrke 350cc || 
|-
|7 ||<small> 2. kolovoza 1981. || Silverstone ||VN Velike Britanije ||<small> Marlboro British Grand Prix 
| Anton Mang ||Kawasaki || Didier de Radiguès ||Yamaha 
| Anton Mang ||Kawasaki || Keith Huewen ||Yamaha || Jean-François Baldé ||Kawasaki 
|     
|-
| ||<small> 9. kolovoza 1981. || Imatra ||VN Finska ||<small> Finnish GP - Imatranajo ||colspan="10" align="center"| nije bilo utrke 350cc || 
|-
| ||<small> 16. kolovoza 1981. || Anderstorp ||VN Švedske ||<small> Swedish TT ||colspan="10" align="center"| nije bilo utrke 350cc || 
|-
|8 ||<small> 30. kolovoza 1981. || Brno ||VN Čehoslovačke ||<small> Grand Prix ČSSR 
| Anton Mang ||Kawasaki || Anton Mang ||Kawasaki 
| Anton Mang ||Kawasaki || Jean-François Baldé ||Kawasaki || Gustav Reiner ||Yamaha  <small> (Bimoa-Yamaha) 
|     
|-
|}
 
VN Njemačke - također navedena kao VN Zapadne Njemačke  
VN Nacija - također navedena kao VN Italije  
VN Nizozemske - također navedena kao Dutch TT  
VN Velike Britanije - također navedena kao VN Britanije  
VN Švedske - također navedena kao Swedish TT 

 Poredak za vozače 
 Sustav bodovanja 
Bodove je osvajalo prvih 10 vozača u utrci. 

{| class="wikitable sortable" style="font-size: 90%" 
!mj. !!vozač !!konstruktor !! !!momčad (tim) !!motocikl !!bodova 
|- bgcolor="gold" 
|1. || Anton Mang ||Kawasaki ||<center> 1 ||<small> Kawasaki Motoren Gmbh Frankfurt ||<small> Kawasaki ||align="right"|103 
|- bgcolor="silver" 
|2. || Jon Ekerold ||Bimota-Yamaha  <small> Bimota  Yamaha  Solo Bi  Bimota Solo Yamaha ||<center> ''' ||<small> '''Team Solitude Sindelfingen ||<small> Bimota-Yamaha  Bimota  Yamaha ||align="right"|52 
|- bgcolor="goldenrod" 
|3. || Jean-François Baldé ||Kawasaki ||<center> ||<small> '''Kawasaki Motors France ||<small> Kawasaki ||align="right"|49 
|-
|4. || Patrick Fernandez ||'''Bimota-Yamaha  <small> Bimota  Yamaha ||<center> ||<small>  Ecurie Ste Pernod, France ||<small> Bimota-Yamaha  Bimota  Yamaha ||align="right"|46 
|-
|5. || Carlos Lavado ||'''Yamaha ||<center> ||<small> ||<small> Yamaha ||align="right"|41 
|-
|6. || Keith Huewen ||Yamaha ||<center> ||<small> ||<small> Yamaha ||align="right"|29 
|-
|7. || Thierry Espié ||Bimota-Yamaha  <small> Bimota  Yamaha  Pernod  Pernod Bimota Yamaha ||<center> ||<small> Ecurie Ste Pernod, France ||<small> Bimota-Yamaha  Bimota  Yamaha  Pernod  Pernod Bimota Yamaha ||align="right"|24 
|-
|8. || Jacques Cornu ||Yamaha ||<center> ||<small> ||<small> Yamaha ||align="right"|20 
|-
|9. || Éric Saul ||Chevallier/Yamaha  <small> Yamaha  Chevallier ||<center> ||<small> Scuderia Bastoni Corse ||<small> Chevallier/Yamaha  Yamaha  Chevallier ||align="right"|18 
|-
|10. || Graeme McGregor ||Yamaha ||<center> ||<small> George Beale  UK Kawasaki ||<small> Yamaha ||align="right"|14 
|-
|11. || Greame Geddes ||Bimota-Yamaha  <small> Bimota  Yamaha ||<center> ||<small> Jack Walters ||<small> Bimota-Yamaha  <small> Bimota  Yamaha ||rowspan="2" align="right"|11 
|-
|12. || Martin Wimmer ||Yamaha ||<center> ||<small> Mitsui Racing Team Meerbusch ||<small> Yamaha 
|-
|rowspan="2"|13. || Massimo Matteoni ||Bimota-Yamaha  <small> Yamaha ||<center> ||<small> Nuovo Moto Club-Renzo Pasolini ||<small> Bimota-Yamaha  Yamaha ||rowspan="4" align="right"|10 
|-
| Gustav Reiner ||Bimota-Yamaha  <small> Bimota  Yamaha  Solo ||<center> ||<small> Team Solitude ||<small> Bimota-Yamaha  Bimota  Yamaha  Solo  
|-
|15. || Jeffrey Sayle ||Yamaha ||<center> ||<small> Randle Racing ||<small> Yamaha 
|-
|16. || Marc Schouten ||Yamaha ||<center> ||<small> Garage Shouten B.V. ||<small> Yamaha 
|-
|rowspan="2"|17. || Didier de Radiguès ||Yamaha ||<center> ||<small> Johnson Team ||<small> Yamaha ||rowspan="3" align="right"|8 
|-
| Wolfgang von Muralt ||Yamaha  Yamaha-Bimota ||<center> ||<small> ||<small> Yamaha  Yamaha-Bimota 
|-
|19. || Peter Looijesteijn ||Yamaha ||<center> ||<small> Egel Banden Hoorn  Zantingh B. V. ||<small> Yammaha 
|-
|rowspan="2"|20. || Pekka Nurmi ||Yamaha ||<center> ||<small> Pekka Nurmi ||<small> Yamaha ||rowspan="2" align="right"|6 
|-
| Charlie Williams ||Yamaha ||<center> ||<small> ||<small> Yamaha 
|-
|rowspan="2"|22. || Roger Sibille ||Yamaha ||<center> ||<small> Ecurie Ste Pernod, France ||<small> Yamaha ||rowspan="2" align="right"|5 
|-
| Alan North ||Yamaha ||<center> ||<small> ||<small> Yamaha 
|-
|24. || Reino Eskelinen ||Yamaha ||<center> ||<small> Team KST-Rubach ||<small> Yamaha ||align="right"|4 
|-
|25. || Tony Rogers ||Yamaha ||<center> ||<small> Chas Mortimer Racing Team ||<small> Yamaha ||rowspan="3" align="right"|2 
|-
|rowspan="2"|26. || Edi Stöllinger ||Kawasaki ||<center> ||<small> Bosch-Racing-Team Vienna ||<small> Kawasaki 
|-
| René Delaby ||Yamaha ||<center> ||<small> ||<small> Yamaha 
|-
|rowspan="3"|28. || Tony Head ||Yamaha ||<center> ||<small> ||<small> Yamaha ||rowspan="4" align="right"|2 
|-
| Sauro Pazzaglia ||Yamaha ||<center> ||<small> ||<small> Yamaha 
|-
| Donnie Robinson ||Yamaha ||<center> ||<small> Mal Carter ||<small> Yamaha 
|-
|31. || Paolo Ferretti ||Yamaha ||<center> ||<small> ||<small> Yamaha 
|-
|rowspan="3"|32. || Vincenzo Cascino ||Yamaha ||<center> ||<small> ||<small> Yamaha ||rowspan="3" align="right"|1 
|-
| Michel Rougerie ||Yamaha ||<center> ||<small> Pernod ||<small> Yamaha 
|-
| Bengt Elgh ||Yamaha ||<center> ||<small> ||<small> Yamaha 
|-
|}
 u ljestvici vozači koji su osvojili bodove u prvenstvu 

 Poredak za konstruktore Kawasaki'' prvak u poretku konstruktora.

Povezani članci 
 Svjetsko prvenstvo u motociklizmu

Vanjske poveznice  
  motogp.com 
  racingmemo.free.fr, LES CHAMPIONNATS DU MONDE DE VITESSE MOTO 
  pilotegpmoto.com 
  jumpingjack.nl, Alle Grand-Prix uitslagen en bijzonderheden, van 1973 (het jaar dat Jack begon met racen) tot heden. 
  motorsport-archive.com, World 350ccm Championship :: Overview 
  the-sports.org, Moto - 350cc - Prize list 
  en.wikipedia.org, 1981 Grand Prix motorcycle racing season 
  es.wikipedia.org, Temporada 1981 del Campeonato del Mundo de Motociclismo 
  it.wikipedia.org, Risultati del motomondiale 1981

Izvori  
  motogp.com, GP Results / 1981 / 350cc, pristupljeno 31. prosinca 2022. 
  motogp.com, Championship Standings 350cc 1981, pristupljeno 31. prosinca 2022. 
  motogp.com, 1981 - 350cc - Grand Prix Race Winners, pristupljeno 31. prosinca 2022. 
  motogp.com, 1981 - 350cc - Riders Stats - Grand Prix Podiums, pristupljeno 31. prosinca 2022. 
  racingmemo.free.fr, CHAMPIONNAT DU MONDE DE VITESSE MOTO - CLASSEMENTS COMPLETS - 1981 - 350cc, pristupljeno 31. prosinca 2022. 
  racingmemo.free.fr,  Les Championnats du Monde de Courses sur Route - L'année 1981, pristupljeno 31. prosinca 2022. 
  jumpingjack.nl, 1981 - GP, wayback arhiva  
  pilotegpmoto.com, 1981 (GP), preuzeto 31. prosinca 2022. 
  

1981 2 350cc